«Великие голодранцы» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый Львом Мирским на киностудии имени М. Горького в 1973 году. Экранизация первой части дилогии «Русская нива». Продолжением является фильм «Красный чернозём».

Сюжет 
Молодая советская республика, 1927 год. Батрацкий сын Филипп Касаткин (Виктор Жуков) вступил в комсомол и начал кипучую деятельность, полную забот, побед и поражений…

В ролях 
 Виктор Жуков — Филипп Касаткин, Хвиля
 Ольга Гаврилюк — Маша Чумакова
 Алла Панова — Клавдия Комарова
 Александр Степанов — Прошка
 Сергей Гальцев — Илюха
 Раиса Куркина — Параня, мать Касаткина
 Владимир Мишанин — Данилыч, Касаткин-старший
 Нина Чуб — Нюра, сестра Хвили
 Володя Белов — младший брат Хвили
 Владимир Гостюхин — Дёма Лапонин
 Владимир Мычкин — Миня Лапонин
 Юрий Пыльнев — Володя Бардин
 Евгений Москалев — комсомолец
 Алексей Горячев — комсомолец
 Владимир Василенко — комсомолец
 Евгений Кондратьев — комсомолец
 Игорь Чуланов — комсомолец
 Марина Васильева — комсомолка
 Валерий Малышев — Максим Музулев
 Юрий Оськин — Лобачев
 Александр Хочинский — Симонов
 Григорий Абрикосов — Комаров
 Владимир Липпарт — Пётр Фомич Лапонин
 Вадим Захарченко — мельник
 Алевтина Румянцева — баба
 Клавдия Козлёнкова — баба
 Тамара Яренко — баба

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Филипп Наседкин
 Режиссёр-постановщик — Лев Мирский
 Оператор-постановщик — Аурелиус Яциневичюс
 Художник-постановщик — Борис Комяков
 Композитор — Леонид Афанасьев
 Текст песен Леонида Куксо
 Звукооператор — Борис Голев
 Директор картины — И. Морозов
Песня «Может быть, паду я пулей скошенный» в исполнении Олега Анофриева.

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Экранизации романов СССР
Молодёжные фильмы СССР